Шуазёль-Гуфье:

Персоналии 
 Шуазёль-Гуфье — старинный графский род.
 Шуазёль-Гуфье, Огюст де (1752—1817) — французский дипломат.
 Шуазёль-Гуфье, София (1790—1878) — российско-польско-литовская аристократка, урожденная польская графиня Тизенгаузен (Фитценгаузен), родственница Потоцких и Радзивиллов.

Другое 
 Аполлон Шуазёля-Гуфье — античная мраморная статуя из коллекции Британского музея, принадлежавшая Огюсту де Шуазёлю-Гуфье.